La formula molecolare C8H16O2 può indicare:
 Butirrato di butile
 Acido caprilico
 Cicloesandimetanolo
 Esanoato di etile
 Acido 2-etilesanoico
 Acetato di esile
 2-metilpentanoato di etile
 Propanoato di pentile
 2,2,4,4-tetrametil-1,3-ciclobutandiolo
 Acido valproico

Formule molecolari